El término decoración puede hacer referencia a:

 Un ornamento o adorno.
 Las artes decorativas.
La decoración navideña.
La decoración o garni, en alta cocina.
Decoración de galletas
Decoración de tartas
Decoración para cóctel
La decoración de huevos, práctica de pintar huevos de ave.
La decoración de interiores o interiorismo.
La Decoración del Lis, medalla otorgada entre 1814 y 1831.
La decoración en relieve en cerámicas.
El decorado escenográfico o cinematográfico.
Una floritura, adorno musical. 
 Un elemento arquitectónico no estructural.
El escaparatismo.
 Una miniatura o iluminación, en manuscritos medievales.

Véase también 
 Decorador
 Escaparate